Grünberg (od słów grün = zielony i Berg = góra)

Geografia

Niemcy 
 Grünberg – dzielnica Augustusburga
 Grünberg – dzielnica Brüssow
 Grünberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie  Gießen

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Borowiec
 Grybów
 Rzęśnica
 Zielona Góra
 Zielonczyn

Osoby 
 Berta Grünberg (1912-1993) – polska malarka 
 Carl Grünberg (1861-1940) – niemiecki marksista i historyk
 Hans Grünberg (1917-1998) – niemiecki as lotnictwa
 Heinrich I von Grünberg (1335-1316?) – niemiecki, duchowny katolicki, biskup Naumburga
 Karol Grünberg (1923-2012) – polski historyk
 Kira Grünberg (ur. 1993) – austriacka lekkoatletka 
 Martin Grünberg (1655-1707) – niemiecki architekt
 Peter Grünberg (1939-2018) – niemiecki fizyk i noblista
 Sven Grünberg (ur. 1956) – estoński kompozytor

Zobacz też 
 Grünburg